Wyżega steht für:
 Wyżega (Szczytno), Weiler im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928: Wyseggo, 1928 bis 1945: Klein Wilhelmsthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Wyżega (Łyse), Dorf im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Wyżegi